Ælfthryth (868-929), dochter van Alfred de Grote en echtgenote van Boudewijn II van Vlaanderen
 Elfrida (echtgenote van Edgar) (ca. 945-ca. 1000)